Pierre-Augustin Béclard (1785-1825), médecin français ;
 Jules-Auguste Béclard (1817-1887), son fils, médecin français